Карпа́тская Украи́на:
 с 26 октября 1938 года — название одной из земель первого чехословацкого государства.
 непризнанное государство, провозглашённое 15 марта 1939 года в городе Хуст на территории современного Закарпатья и просуществовавшее всего один день — до 16 марта, когда этот город захватили венгерские войска (по другим сведениям — до 18 марта, когда Венгрией была оккупирована вся территория Карпатской Украины).

Примечания